Luis Pineda puede referirse a:
 Luis Alberto Pineda Martínez (n. 1988), futbolista venezolano;
 Luis Pineda Salido (n. 1962), abogado español, presidente de Ausbanc;
 Luis Donaldo Pineda Velázquez (n. 1992), futbolista mexicano;